Рашћани могу бити:

 Рашћани (Томиславград), насељено мјесто у општини Томиславград, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина
 Рашћани (Свети Иван Жабно), насељено мјесто у општини Свети Иван Жабно, Република Хрватска

Види још 

 Рашчани